Иван Димитров Младенов Арабаджиев (Рабаджиев) е български възрожденски просветен деец и революционер от Македония.

Биография 
Иван Младенов е роден в град Банско, тогава в Османската империя. Баща му е Димитър Арабаджиев, учител и свещеник в Банско, а негови брат и сестра са Лазар и Милана Младенови. Иван Младенов е учител в Банско и Мехомия между 1850-1870 година. След освобождението на България е учител отново в Банско. През 1883 година е обвинен при Разложката учителска афера в противодържавна дейност от турските власти. Осъден е на три години заточение в Адана, Мала Азия. На 15 юни 1884 година Младенов и заточения по-рано учител Лазар Теофанов, бягат от Адана в Мерсин и се качват на параход за Солун. При полицейска проверка на кораба Младенов умира от разрив на сърцето.

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Български революционери от Македония
Български учители
Родени в Банско